Il guerriero (Doughboys) – film del 1930 diretto da Edward Sedgwick
 Doughboys – gruppo musicale di rock alternativo canadese